Маріан де Свардт і Руксандра Драгомір були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише де Свардт, яка виступала в парі з Катріною Адамс.

Адамс і де Свардт виграли титул, перемігши у фіналі пару Елс Калленс і Лоранс Куртуа з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Катріна Адамс /  Маріан де Свардт (чемпіонки)
 Джилл Гетерінгтон /  Крістін Редфорд (1-ше коло)
 Елс Калленс /  Лоранс Куртуа (фінал)
 Керрі-Енн Г'юз /  Патрісія Гай-Буле (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Rover British Clay Court Championships Doubles Draw 

British Hard Court Championships
Тур WTA 1996